Ла Каретера има више значења:

 Ла Каретера (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каретера, Емпаке (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику